Ужастики:

 Ужастики () — серия детских книг в жанре триллера Роберта Лоуренса.
 Ужастики () — художественный фильм в стиле фэнтези режиссёра Роба Леттермана (США, Австралия, 2015 г.).

См. также 
 Ужастик
 Мурашки () — телесериал (Канада, 1995-1998 гг.).